Се́ржиу Па́улу Марсене́йру да Консейса́у (; 15 ноября 1974, Коимбра) — португальский футболист, завершивший карьеру в 2009 году, ныне — тренер.

Карьера

Клубная 
Родившийся в Коимбре, Сержиу начал играть в футбол с 12 лет за молодёжный футбольный клуб «Академика де Коимбра». Свою профессиональную карьеру Сержиу начал в клубах 2-го дивизиона: «Пенафиел» и «Леса», после чего в 1996 году перешёл в футбольный клуб «Порту». В «Порту» Консейсау играл 2 года на позиции правого полузащитника и своими голами и голевыми передачами помог клубу выйти в финал Кубка Португалии.

В 1998 году «Лацио» покупает Сержиу за 11,2 млн евро. За итальянский клуб он играет 2 года, и в июле 2000 года переходит в «Парму».

Во время зимних трансферов 2001 года Сержиу подписывает контракт с «Интером». За два года в «Интере» он участвует в 41 матче и забивает 1 гол. В 2003 году «Лацио» снова подписывает контракт с Сержиу, до 2004 года. За 7 матчей в «Лацио» он, не забив гола, переходит в Порту и возвращается португальский чемпионат — в знакомый «Порту».

В 2004 году Консейсау переходит в бельгийский клуб «Стандард». В сезоне 2004/05 он становится лучшим игроком команды. В 2007 году Сержиу со «Стандардом» проигрывают финал Кубка Бельгии и Консейсау переходит в клуб «Аль-Кадсия». Целый сезон Сержиу играет в резервном составе, и принимает участие только в последних семи матчах, и из-за этого он теряет форму. В 2008 году Сержиу подписывает 18-месячный контракт с греческим клубом ПАОК. В сезоне 2008/09 Консейсау становится капитаном клуба, а по окончании контракта заканчивает свою футбольную карьеру.

Международная 
Сержиу Консейсау провёл 56 матчей и забил 12 голов за национальную сборную Португалии. Дебютировал в матче с Украиной 19 ноября 1996 года, в котором со счётом 1:0 Португалия выиграла у себя дома квалификационный раунд Кубка мира. Последним матчем Сержиу за сборную Португалии был матч с Испанией в сентябре 2003 года, в котором Португалия проиграла счётом 3:0.

В 2003 году Сержиу завершил карьеру в сборной.

Тренерская 
В 2012 года Консейсау становится главным тренером португальского клуба «Ольяненсе», который спасает от вылета из дивизиона, а через год становится тренером в «Академике де Коимбра» — в клубе, в котором он начинал свою футбольную карьеру.

8 декабря 2016 года Консейсау возглавил «Нант». Контракт подписан на 2 года
. 29 апреля 2017 продлил контракт с «Нантом» до 30 июня 2020 года. 6 июня 2017 года покинул «Нант» по собственному желанию.

8 июня 2017 года назначен главным тренером «Порту». Контракт подписан на 2 года.

Достижения в качестве игрока 
Командные

 Порту
 Чемпион Португалии: 1996/97, 1997/98, 2003/04
 Обладатель Кубка Португалии: 1997/98
 Обладатель Суперкубка Португалии: 1997
 Лацио
 Чемпион Серии А: 1999/2000
 Обладатель Кубка Италии: 1999/00, 2003/04
 Обладатель Суперкубка Италии: 1998
 Обладатель Кубка обладателей кубков : 1998/99
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 1999

Личные
 Футболист года в Бельгии: 2005

Достижения в качестве тренера

Командные 

 Порту
 Чемпион Португалии (3): 2017/18, 2019/20, 2021/22
 Обладатель Кубка Португалии (2): 2019/20, 2021/22
 Обладатель Суперкубка Португалии (2): 2018, 2020

Личные 
 Тренер месяца в Лиге НОШ: март 2018
 Тренер сезона в Лиге НОШ: 2017/18

Примечания

Ссылки 
 
 National team data
 
 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Португалии по футболу
Игроки ФК «Пенафиел»
Игроки ФК «Леса»
Игроки ФК «Порту»
Игроки ФК «Лацио»
Игроки ФК «Парма»
Игроки ФК «Интернационале»
Игроки ФК «Стандард» Льеж
Игроки ФК «Аль-Кадисия» Кувейт
Игроки ФК ПАОК
Футбольные тренеры Португалии
Тренеры ФК «Ольяненсе»
Тренеры ФК «Академика» Коимбра
Тренеры ФК «Брага»
Тренеры ФК «Витория» Гимарайнш
Тренеры ФК «Нант»
Тренеры ФК «Порту»